Анна Викторовна Петракова (род. 4 декабря 1984 в Будапеште, Венгрия) — российская профессиональная баскетболистка, выступавшая в чемпионате России по баскетболу. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Её первым тренером был А. К. Орехов, а первой профессиональной командой стала «Глория». Летом 2001 года Анна Петракова уехала в США. Там она пять лет училась в университете штата Луизианы, из них первые четыре года выступала за баскетбольную команду университета. В 2006 году Анна возвратилась в Россию и стала игроком Казанского «Нура». С сезонов 2007/08 по 2008/09 была игроком «Спартака» из Московской области, но Анна Петракова дважды уходила в аренду в «Вологоду-Чевакату» и «ЦСКА». После расформирования женского ЦСКА (Москва) в 2009 году выступала за «Спартак» из Санкт-Петербурга и вновь в «Вологоде-Чевакате». Летом 2011 года заключила контракт с «Динамо» Курск. 31 мая 2012 года пополнила состав УГМК (Екатеринбург). Сезон 2014/2015 провела в Динамо Москва, а в межсезонье 2015-2016 вновь вернулась в УГМК.

Личная жизнь 
С 2019 года жената на американской баскетболистке Кэндис Паркер. 11 февраля 2022 года у пары родился сын Эйрр Ларри Петраков Паркер.

Достижения 
Игрок Года конференции Сан Белт (США): 2004
 Победитель Евролиги: 2013.
 Бронзовый призёр Евролиги: 2014
 Обладатель Суперкубка Европы: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009.
 Серебряный призёр Универсиады: 2007
 Чемпион Европы (девушки до 18 лет): 2002
 Чемпион Европы (девушки до 20 лет): 2004
 Чемпион России: 2013, 2014, 2016, 2017
 Обладатель кубка России: 2013, 2014, 2017
 Обладатель Кубка Европы ФИБА : 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЖБК Динамо Москва 
 Профиль на сайте ФИБА Европы 

Баскетболисты России
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки ЖБК «Спарта&К»